Тимлер - фамилия:

 Тимлер, Александр Карлович (1837—1896) — генерал-лейтенант русской императорской армии.
 Тимлер, Карл Петрович — Георгиевский кавалер, полковник; № 5713; 1 декабря 1838.